František Bourbon-Conti (19. srpna 1558, La Ferté-sous-Jouarre – 3. srpna 1614, Paříž) byl třetím synem knížete Ludvíka I. z Condé a jeho první manželky Eléanor de Roye. Stal se markýzem z Conti a v roce 1581 byl povýšen na knížete. Kníže z Conti byl čestný titul, k němuž nepatřilo žádné území.

Život 
František se narodil v La Ferté-sous-Jouarre v regionu Île-de-France. Byl členem mladší linii Bourbonů, jeho bratrancem byl král Jindřich IV. Francouzský. Vyrůstal ve vysoce protestantské rodině, jeho matka zemřela v roce 1564, následována o pět let později otcem. Otec se v roce 1565 znovu oženil s Františkou Orleánskou, s níž měl tři děti, z nichž dětství přežil jen jeden syn Karel.

Conti, který patřil ke starší víře, se zjevně neúčastnil náboženských válek do roku 1587, kdy jeho nedůvěra k vévodovi Jindřichovi I. de Guise způsobila, že se vyslovil proti katolické lize a podpořil svého bratrance Jindřicha Navarrského, pozdějšího krále Jindřicha IV.

V roce 1589, po zavraždění krále Jindřicha III., byl Conti jedním ze dvou princů královské krve, kteří podepsali prohlášení uznávající Jindřicha IV. králem a nadále ho podporoval, i když sám byl po smrti kardinála Karla Bourbonského v roce 1590 zmíněn jako kandidát na trůn.

Contiho první manželkou byla Jana Františka z Coeme, dědička Bonnétable. Z předchozího manželství s hrabětem z Montafié měla dceru Annu. Františkova svatba s Janou se uskutečnila 17. prosince 1581 v Palais du Louvre; ženichovi bylo dvacet tři a nevěstě dvacet šest let. Jana Františka zemřela po dvaceti letech manželství v roce 1601, aniž Contimu porodila dítě, a František se 24. července 1605 oženil se sedmnáctiletou Luisou Markétou Lotrinskou, dcerou vévody Jindřicha de Guise a Kateřiny Klévské, po níž toužil Jindřich IV. Svatba se uskutečnila na zámku Meudon. Conti zemřel v roce 1614 a titul knížete z Conti byl zrušen, protože jeho jediné manželské dítě, dcera Marie, zemřelo několik týdnů po narození v roce 1610.

Conti měl nemanželského syna Mikuláše, který se stal opatem v Gramontu.

Jeho mladá vdova se připojila k Marii Medicejské, která k ní byla velmi laskavá, a tajně se provdala za Františka z Bassompierre, který se k ní přidal při spiknutí proti kardinálovi Richelieu. Po odhalení spiknutí ji kardinál vykázal na její statky v Eu u Amiens, kde posléze v roce 1631 zemřela. Princezna napsala Aventures de la cour de Perse (Dobrodružství perského dvora), ve kterých pod rouškou fiktivních scén a jmen vypráví o své době.

Potomci 
Se svou druhou manželkou měl František jednu dceru:

 1. Marie Bourbonská (8. 3. 1610 Paříž – 20. 3. 1610 tamtéž), pohřbena v klášteře Saint-Germain-des-Prés

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 19. srpna
Narození v roce 1558
Úmrtí 3. srpna
Úmrtí v roce 1614
Úmrtí v Paříži
Bourboni
Rytíři Řádu svatého Ducha
Muži